Хабл може бити:

 Едвин Хабл, амерички астроном
 Телескоп Хабл, оптички телескоп у орбити око Земље назван у част Едвина Хабла
 Хаблов закон, природни закон из вангалактичке астрономије
 Хаблова виљушка или „Хаблов дијаграм”, графички приказ класификације галаксија